Ambon (eiland), een eiland in Indonesië
Ambon (stad), de belangrijkste stad op dat eiland
Ambon (Frankrijk), een plaats in de Morbihan in Frankrijk: 

Voor de plaatsen in Indonesië werd in de koloniale tijd ook wel de aanduiding Amboina gebruikt.

In het spraakgebruik werd vaak Ambon gezegd, maar in officiële stukken werd steeds de door de Portugezen geïntroduceerde naam Amboina geschreven. Amboina kan verwijzen naar:

Amboina (VOC-gebied), een VOC-gebied (1605-1796), bestuurd door een gouverneur in de hoofdstad Ambon
Amboina (residentie), een residentie (1867-1924) in Nederlands-Indië, bestaande uit negen afdelingen (assistent-residenties) en bestuurd door een resident in de hoofdstad Ambon
Amboina (assistent-residentie), een afdeling of assistent-residentie, omvattend het eiland Ambon, van de residentie Amboina (1867-1924), bestuurd door een controleur Binnenlands Bestuur in de hoofdstad Ambon, vervolgens van het gouvernement der Molukken (1925-1935) en ten slotte van de residentie Molukken (1935-1949), bestuurd door een assistent-resident met standplaats Ambon